La Liga Distrital de Chimbote pertenece al Departamento de Ancash y fue fundada en 1954 siendo una de las ligas con mayor nivel deportivo en Perú. En Chimbote, el futbol es principal deporte practicado, al igual que en el resto del país, el fútbol chimbotano se encuentra representado por el histórico José Gálvez FBC y sus clásicos rivales Deportivo Sider Perú y Unión Juventud, los cuales están considerados entre los equipos más populares del Norte Peruano y son los clubes más tradicionales y populares para la afición «chimbotana».

Equipos participantes 2023 

 Academia Francisco Ríos
 Academia José Gálvez
 Defensor Dos de Mayo
 Juventud La Unión
 Los Turrys

 Ovación Miraflores
 Sport Bolívar
 Strong Boys
 Unión Juventud

Campeones

Referencias 

Chimbote
Deporte en el departamento de Áncash
Chimbote